Северный Ланао (, ) — провинция Филиппин в регионе Северный Минданао, на острове Минданао. Административный центр — город Тубод. Численность населения — 930 738 чел. (2010). Соседние провинции — Южный Ланао, Южная Замбоанга, Западный Мисамис (от которой она отделена заливом Илиган), Букиднон.

География 
В физико-географическом отношении территория провинции гористая или холмистая. Рельеф изменяется от равнинного на севере в зоне морского побережья до горного на юге. Разнообразна фауна и флора.

История 
Название «Ланао» происходит от местного слова «ранао», в переводе — «вода». Слово маранао значит «озёрный житель». Этот народ — коренные жители берегов озера Ланао, которое расположено в центре провинции Южный Ланао.

В 1639 году здесь появились первые испанцы, сперва обследовавшие местность возле Дансалана (старое название города Марави), который в те времена был центром малайско-арабской культуры. Испанцы, пытаясь колонизовать эту территорию, встретили сильное сопротивление со стороны местного населения. Разработанные ими планы по христианизации коренных жителей ни к чему не привели. В 1891—1895 гг. сюда была направлена ещё одна экспедиция, но до начала войны с новыми колонизаторами — американцами, то есть до 1898 года, испанцы не добились успеха.

В мае 1904 года американское колониальное правительство присвоило Дансалану статус города, а в 1956 году он был переименован в Марави.

В 1942—1945 годах территория находилась в зоне японской оккупации. Против японских войск участвовали войска Содружества Правительств (американско-филиппинские) и повстанцы маранао. После 2-й Мировой войны — в 1959 году — единая провинция Ланао была разделена на две части — северную и южную. Административным центром был провозглашен Илиган. В 1977 году — в правление президента Филиппин Фердинанда Маркоса — административный центр был перенесён в Тубод.

Население 
В провинции живут в основном представители двух народностей — маранао и себуано. Переселенцы из христианских регионов Минданао, Висайя и с острова Лусон селились, как правило, в северной части, а маранао — на юге провинции. Преобладающей религией является христианство (75 % населения). В меньшинстве остаются мусульмане (20 %).

Маранао — народ малайско-арабского происхождения. Они сохраняют многие древние традиции, язык, верования, общественные устои, что делает Ланао районом, отличным от других районов страны.

Административное деление 
В административном отношении делится на 22 муниципалитет и 1 город:

Город 
 Илиган (Iligan City)

Муниципалитеты 

 Баколод (Bacolod)
 Балои (Baloi)
 Барой (Baroy)
 Капатаган (Kapatagan)
 Каусваган (Kauswagan)
 Коламбуган (Kolambugan)
 Лала (Lala)
 Линамон (Linamon)
 Магсайсай (Magsaysay)
 Маиго (Maigo)
 Матунгао (Matungao)
 Мунаи (Munai)
 Нунунган (Nunungan)
 Пантао Рагат (Pantao Ragat)
 Пантар (Pantar)
 Роона Пиагапо (Poona Piagapo)
 Сальвадор (Salvador)
 Сапад (Sapad)
 Султан Нага Димапоро (Sultan Naga Dimaporo)
 Таголоан (Tagoloan)
 Тангкаль (Tangcal)
 Тубод (Tubod)

Экономика 
В экономике Северного Ланао преобладает сельское хозяйство и рыболовство. Заводы в основном сосредоточены в городе Илиган. Большая роль отводится туризму.

Примечания 

Минданао
Административные единицы, образованные в 1959 году
Провинции Филиппин
1950-е годы на Филиппинах